Un tractor es un vehículo automóvil destinado a remorcar algo, o bien otro vehículo (con o sin motor) o bien un aparato, y puede hacer referencia a :

 Tractor agrícola, vehículo especial autopropulsado que se usa para arrastrar o empujar remolques, aperos u otra maquinaria o cargas pesadas.
 Vehículo tractor o tractor de carretera, vehículo comercial de tarea pesada que se encuentra dentro de la categoría de grandes vehículos de mercancías, contando generalmente con un motor de gran desplazamiento y varios ejes.
 Tractor de artillería, vehículo destinado a trasladar cañones y/o sus municiones.
 Tractor oruga, dispositivo de transporte utilizado principalmente en vehículos pesados, como tanques y tractores, u otro tipo de vehículos, y onsiste en un conjunto de eslabones modulares que permiten un desplazamiento estable aún en terrenos irregulares.
 Tractor M4, tractor veloz M4 de 18 toneladas, que fue diseñado como remolcador principal de piezas de artillería pesada, y usado por el Ejército de los Estados Unidos a partir de 1943.